Niemcy:
 Sarow – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Mecklenburgische Seenplatte

Rosja:
 Sarow (ros. Саров) – miasto w obwodzie niżnonowogrodzkim